Кель ( или , ) — многозначный термин.

Топонимы 
 Кель — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 
 Кель (Риоха) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).

Имя 
 Кель ( или  K3l; полн. имя: Ракель Кальдерон; род. 1991) — чилийская актриса, певица, модель

Фамилия 
 Кель, Адам Дарио (1924—2018) — швейцарский фигуративный художник, график и скульптор.
 Кель, Зигрид (род. 1929) — немецкая певица (меццо-сопрано).
 Кель, Карл Ойген (1885—1961) — швейцарский художник-экспрессионист и график.
 Кель, Себастьян (род. 1980) — немецкий футболист.

См. также 
 Михаэль Кэль — герой аниме и манги «Тетрадь смерти», один из кандидатов на роль преемника «L».